Caramina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Corema album; o
 el nombre común de la planta Vaccinium myrtillus.